Кузовлево или Кузовлёво — название населённых пунктов в России:

 Кузовлево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Кузовлево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Кузовлево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Кузовлёво — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Кузовлёво — деревня в Троицком административном округе Москвы
 Кузовлево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Кузовлево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Кузовлево — посёлок в составе Томска.
 Кузовлево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Кузовлево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.